

Editoria 
 Nocturno – rivista cinematografica italiana

Musica 
 Nocturno – album di Anggun del 1992
 Nocturno – album di Pasquale Stafano e Gianni Iorio del 2016